Mistrzostwa Europy w Curlingu 1978 odbyły się między 4 a 9 grudnia 1978 w szkockim Aviemore, w Aviemore Ice Rink.

W rywalizacji udział wzięło 19 drużyn (9 kobiecych i 10 męskich), w mistrzostwach zadebiutowała kobieca reprezentacja Danii. W półfinałach zmierzyły się zespoły z 2. i 3. miejsca Round Robin, automatycznie w finale znalazły się drużyny z miejsca 1.

Były to jedyne mistrzostwa w historii, w których medalowe miejsca z poprzednich zawodów obroniły dokładnie te same kraje, stało się tak w konkurencji kobiet. W finale Szwedki (Inga Arfwidsson) 11:2 zwyciężyły nad Szwajcarkami (Heidi Neuenschwander). Brązowe medale wywalczyły Szkotki (Isobel Torrance).

Po roku przerwy tytuł mistrzów kontynentu powrócił do Szwajcarów (Jürg Tanner), którzy w finale pokonali 6:5 Szwedów (Bertil Timan). Pierwszy raz medale zdobyli Duńczycy (Tommy Stjerne).



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Finał

Półfinał

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Finał

Półfinał

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 
 

1978
1978 w curlingu
Curling w Szkocji
1978 w Wielkiej Brytanii
Highland